Henrik V. Koroški ali Henrik Spanheim, plemič iz rodbine Spanheimov, koroški vojvoda in mejni grof Veronske krajine. * ?, † 12. oktober 1161.

Življenje

Henrik se je rodil Ulriku I. in Juditi iz Badna, imel je brata Hermana in Ulrika. Poročen je bil z Elizabeto, hčerjo štajerskega mejnega grofa Leopolda, vendar ni imel otrok. 12. oktobra 1161 se je vojvoda ob povratku iz Italije utopil v Jadranskem morju.

Politično delovanje in dosežki
 Med letoma 1144 in 1161 je bil Herman koroški vojvoda V času njegove vladavine je položaj Spanheimov oslabel, ker je njegov stric Bernard za svojega dediča določil Otokarja III. Štajerskega.
 Do leta 1151 je bil  mejni grof Veronske marke 
 ob boku cesarja Henrika V. v letih 1154/55 in ob boku cesarja Friderika Barbarosse v letih 1158/59 se je udeležil cesarjevih bojnih pohodov v severno Italijo, 1160/61 pa je vodil cesarjevo poslanstvo v Carigrad pred cesarja Manuela Bizantinskega.

Opombe in sklici

Viri 
 Kos Milko (1915).[ http://www.archive.org/stream/gradivozazgodovi04kosmuoft#page/n3/mode/2up Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. Četrta knjiga]. Ljubljana, Lenova družba
 Kosi, Miha (1994). [http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1994_LETNIK_48_STEVILKA_2.pdf Templjarji na Slovenskem. Prispevek k reševanju nekaterih vprašanj srednjeveške zgodovine Prekmurja, Bele Krajine in Ljubljane]. Iz: Zgodovinski časopis, letnik 48, številka 2. Str. 146-186.
 Heinrich V.:Herzog von Kärnten (1144-1161) 
 Vengust Marko (2008). Kostanjevica na Krki in koroški vojvode Spanheimi. Iz: Kostanjeviške novice'', št. 36. Kostanjevica. Str. 23.

Neznano leto rojstva
Spanheimi
Koroški vojvode
Utopljeni ljudje